Il singolare  del Copa Petrobras Buenos Aires 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Máximo González ha battuto in finale Pablo Cuevas 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Pablo Cuevas (finale)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Brian Dabul (secondo turno)
  Carlos Berlocq (semifinali)

 Rui Machado (secondo turno)
 Nicolás Massú (secondo turno, ritiro a causa di infortunio al piede sinistro)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Federico Delbonis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Buenos Aires 2010